«Босиком по парку»:
 Босиком по парку (фильм) — кинокомедия 1967 года.
 Босиком по парку (Театр имени Пушкина) — спектакль Театра имени Пушкина.